Le tournoi de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 15 au .

Ludmila Richterová remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Hy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mariaan de Swardt et Ruxandra Dragomir.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Bournemouth
Sport en Angleterre en 1995
Tennis en mai 1995